Javier Fabián Toledo (Marcos Juárez, 24 de abril de 1986), conhecido também como "Pepe", começou a carreira no Chacarita Juniors. Saiu de seu país de origem para defender o Deportivo Cuenca, do Equador, na Libertadores de 2008. Logo depois, voltou para o Chacarita, sendo o artilheiro da equipe que conseguiu o acesso à divisão principal do futebol argentino. Recentemente, jogou no Atlético Paranaense contratado no começo de 2010, por empréstimo junto ao Al Ahli da Arábia Saudita. A diretoria do clube paranaense rescindiu o seu contrato em 30 de junho de 2010.

Conquistas 
 Atlético Paranaense
 Torneio Cidade de Londrina: 2010

Naturais de Marcos Juárez
Futebolistas da Argentina
Futebolistas do Club Atlético Chacarita Juniors
Futebolistas do Club Deportivo Cuenca
Futebolistas do Al-Ahli Saudi Football Club
Futebolistas do Club Athletico Paranaense
Futebolistas do Club Atlético Rosario Central
Futebolistas do Club Social y Deportivo Colo-Colo
Futebolistas do Club Atlético Peñarol
Futebolistas do Club Atlético San Martín (San Juan)
Futebolistas do Club Estudiantes de La Plata
Futebolistas do Club Sol de América
Futebolistas do Club Atlético Tucumán